Aristón () puede referirse a:

Diversos personajes de la historia griega:
 Aristón de Esparta (siglo VI a. C.), rey euripóntida de Esparta
 Aristón de Atenas (muerto c. 424 a. C.), padre de Platón
 Aristón de Ceos (siglo III a. C.), filósofo peripatético
 Aristón de Quíos (siglo III a. C.), filósofo estoico y colega de Zenón de Citio
 Ariston de Peonia (siglo III b. C.), rey de Peonia
 Aristón de Alejandría, filósofo peripatético
 Aristón de Pella (siglo II d. C.), escritor cristiano de origen judío
 Aristón, actor en las Bodas de Susa
 Aristón de Cirene, gobernador de Cirene
 Aristón de Corinto, militar griego
 Aristón de Etolia, estratego de la Liga Etolia en 221 a. C.
 Aristón de Gerasa, retórico griego mencionado por Esteban de Bizancio
 Aristón de Megalópolis, político de la Liga Aquea
 Aristón de Mitilene, escultor y orfebre griego
 Aristón de Rodas, embajador rodio
 Aristón de Tiro, militar cartaginés
 Tito Aristón, jurista romano.

Otros usos:
 Aristón (héroe), protagonista de la novela histórica de 1967 Goat Song, de Frank Yerby